Dino Menichini – scrittore e giornalista italiano
 Francesco Menichini – ballerino italiano
 Giangabriele Menichini – carabiniere italiano
 Leonardo Menichini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Stefano Menichini – giornalista e scrittore italiano